Sint-Petrus' Banden (feestdag), het feest van de bevrijding van Petrus
Begraafplaats Sint Petrus Banden, een rooms-katholieke begraafplaats in Den Haag

Zie ook 
Sint-Petrus'-Bandenkerk (doorverwijspagina)